Ча́йкине — село в Україні, у Дар'ївській сільській громаді Херсонського району Херсонської області. Населення становить 586 осіб.

Примітки

Посилання 
 Погода в селі Чайкине 

Села Херсонської області